Il existe plusieurs collèges appelés .

Belgique 

 Collège Saint-Michel de Bruxelles, un collège jésuite situé dans la commune d'Etterbeek, fondé en 1905
 Collège Saint-Michel du Chapois de Gosselies, section de la ville de Charleroi

Canada 

 Collège Saint-Michel de Buckingham (Québec)

France 

 Collège Saint-Michel d'Annecy
 Collège-Lycée Saint-Michel de Château-Gontier
 Collège Saint-Michel de Frigolet à Tarascon
 Collège Saint-Michel de Saint-Denis de La Réunion
 Collège Saint-Michel de Rosporden
 Collège Saint-Michel de Liffré
Institution Saint-Michel de Solesmes
 Collège Saint-Michel de Saint-Étienne
 Collège-Lycée Saint-Michel de Saint-Mandé
 Collège Saint-Michel de Loué
 Collège Saint-Michel de Dijon

Suisse 

 Collège Saint-Michel de Fribourg